William Barbour ist der Name folgender Personen:

* William Boyle Barbour (1828–1891), schottischer Politiker
 William Henry Barbour (* 1941), US-amerikanischer Jurist 
 William Warren Barbour (1888–1943), US-amerikanischer Politiker